Il Gruppo I della Zona Americana (Americas Zone) è il primo livello di competizione della Zona Americana, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2010. I due vincitori sono ammessi ai World Group Play-offs, i vincitori dei quali vengono poi promossi al World Group, la massima categoria in assoluto della Coppa Davis.

Teste di serie:
 
 

Altre:
 
 
 

Formula: 5 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta. Nel primo turno si gioca solo Rep. Dominicana-Uruguay, mentre le altre tre nazioni sono ammesse già al secondo turno (semifinali). Le vincenti delle due semifinali sono ammesse ai World Group Play-offs, crocevia fondamentale per tentare la scalata al Gruppo Mondiale. Le altre 3 squadre disputano degli spareggi fra di loro per evitare la retrocessione al Gruppo II della zona Americana (una sola retrocessione).

Tabellone

Primo turno

Repubblica Dominicana vs. Uruguay

Secondo turno

Colombia vs. Canada

Brasile vs. Uruguay

Secondo turno Play-offs

Canada vs. Repubblica Dominicana

Voci correlate
Coppa Davis 2010 Zona Americana Gruppo II
Coppa Davis 2010 Zona Americana Gruppo III
Coppa Davis 2010 Zona Americana Gruppo IV

Collegamenti esterni
 

Coppa Davis 2010